Die 29. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 17. bis 21. März 2014 in Penang, Malaysia, statt. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der Saison der WSA World Tour 2013/14.

Die WSA gab im November 2013 bekannt, dass die für das Jahr 2013 angesetzte Weltmeisterschaft zum ersten Mal in der Historie ausfällt. Am 11. Januar 2014 verkündete die WSA, dass das Turnier nachträglich im März 2014 in Penang ausgetragen wird. Die Weltmeisterschaft des Jahres 2014 wurde wie üblich in der zweiten Jahreshälfte ausgetragen.

Titelverteidigerin war Nicol David, die erstmals seit 2007 das Turnier am Ende nicht gewann. David unterlag im Halbfinale der 18-jährigen ungesetzten Ägypterin Nour El Sherbini in fünf Sätzen. Im Endspiel traf El Sherbini auf die an Position zwei gesetzte Laura Massaro. Massaro, die bereits 2012 das Finale erreicht hatte, gewann die Partie gegen El Sherbini mit 11:7, 6:11, 11:9, 5:11 und 11:9 und wurde damit erstmals Weltmeister.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Vanessa Raj einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2013/14
2013
Squashturnier in Malaysia
Sportveranstaltung in Penang